Llista de masies i altres construccions relacionades del sud del Gironès (municipis d'Aiguaviva, Campllong, Cassà de la Selva, Fornells de la Selva, Llagostera, Llambilles, Sant Andreu Salou i Vilablareix) ordenades per municipi.

Vegeu també 
 Llista de monuments del Gironès
 Llista de rellotges de sol del Gironès

Girones Sud
 Sud